

Дани сећања 

650-е пне.